Konglomerat (lat. conglomerare ‚zusammenballen‘) steht für:
 ein zum überwiegenden Teil aus Kies oder Geröll bestehendes Sedimentgestein, siehe Konglomerat (Gestein) 
 eine Zusammenballung verschiedener Materialien im allgemeinen Sprachgebrauch, siehe Gemisch
 Konglomerat (Firmen), Unternehmen mit Tochtergesellschaften verschiedener Branchen
 eine Mischung von zwei Enantiomeren, die in getrennten Kristallen vorliegen, siehe Racemat

Siehe auch:
 Finanzkonglomerat, Gruppe von Finanzdienstleistungsunternehmen
 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz, ein Gesetz zur Aufsicht über Finanzkonglomerate
 Conglomerate Bluff
 Conglomerate Nunatak
 Conglomerate Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika